B197 peut faire référence à :
 Bundesstraße 197, une route fédérale allemande reliant Sponholz à Anklam ;
 Benetton B197, une formule 1 de l’écurie Benetton Formula.